Први вишестраначки парламентарни избори у Републици Србији одржани су 9. и 23. децембра 1990.

Први вишестраначки избори за народну скупштину Србије после Другог светског рата одржани су 9. и 23. децембра 1990. године на основу одлуке Народне скупштине Србије о расписивању избора и претходно донетих закона о избору народних посланика и о изборним јединицама.

Ток избора 
Избори су спроведени по већинском систему са 250 једномандатних изборних јединица. На свакој изборној јединици је изабран по један народни посланик.

Упоредо са изборима за народне посланике, Народна скупштина Републике Србије расписала је и изборе за председника Републике. Избори су одржани 9. децембра 1990, а за председника Републике изабран је Слободан Милошевић.

Изборе су бојкотовале странке које репрезентују Албанце са Косова и Метохије, који су чинили око 17% становништва Србије.

Излазност 
У бирачке спискове било је уписано 7.036.303 бирача, на изборе је изашло 5.034.440 бирача или 71,49%.

Резултати 
У парламент су ушле следеће странке:

Распоред посланичких мандата 
 Главни чланак: Први сазив Народне скупштине Републике Србије

Већински изборни систем је довео до великих разлика у освојеним гласовима и посланичким мандатима, па је тако СПС са релативном већином (46,09% гласова) освојио апсолутну већину (77,6% мандата) у скупштини.

Референце

Спољашње везе 
 Хронологија парламентарних избора|Б92
 Избори 1990|Време

Избори у Србији
Избори 1990.